Tamashiro ist der Familienname folgender Personen:

 Shungo Tamashiro (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Yukiya Tamashiro (* 1993), japanischer Fußballspieler